Als Schnabelsmühle wurden bezeichnet

 Ein Papiermühle in Bergisch Gladbach, siehe Schnabelsmühle (Bergisch Gladbach)
 Eine Tuchfabrik in Hückeswagen, siehe Schnabelsmühle (Hückeswagen)